Memoriał Romana Siemińskiego 2018 – 19. edycja wyścigu kolarskiego Memoriał Romana Siemińskiego, która odbyła się 2 maja 2018 na liczącej niespełna 163 kilometry trasie wokół Raciąża (kolarze pokonywali dziewięć rund po 18,1 kilometra każda). Impreza kategorii 1.2 była częścią UCI Europe Tour 2018.

Drużyny

Klasyfikacja generalna

Bibliografia 
 
 

2018
2018 w polskim sporcie
UCI Europe Tour 2018